Clifty ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clifty (Arkansas)
 Clifty (Kentucky)
 Clifty (Tennessee)
 Clifty (West Virginia)